Бабінець Анна Володимирівна (нар. 12 червня 1984, Дніпро) — українська журналістка-розслідувачка, керівниця незалежної розслідувальної агенції Слідство. Інфо
 Бабінець Лілія Степанівна — доктор медичних наук, професор, лікар-терапевт вищої категорії, віце-президент ГО «Асоціація сімейних лікарів Тернопільської області»